Опекунский совет:
 Опекунский совет — название структур (обычно общественных) при некоторых государственных Органах опеки и попечительства Российской Федерации и некоторых других стран СНГ; термин неформально используется (в основном риелторами) для обозначения самих органов опеки 
 Опекунский совет (1763—1917) — государственное учреждение Российской империи, ведавшее делами Воспитательных домов
 Главный опекунский совет (1916—1918, 1940—1945) — благотворительные организации, существовавшие в период оккупации Польши немецкими войсками
 В исторической литературе опекунским советом иногда называется Семибоярщина (1610—1613)